

Территориальные объекты 
 Край — административно-территориальная единица
 Край (РСФСР) — края РСФСР
 Край (Россия) — края России
 Край (КНР) — края Китайской Народной Республики
 Край (Латвия) — края Латвийской Республики

Топонимы 
 Край — административный район германского города Эссен
 Край — река в Восточно-Капской провинции ЮАР.

Персоналии 
 Ван Край, Адри (род. 1953) — нидерландский футболист
 Край, Пауль (1735—1804) — австрийский полководец
 Край, Рудольф (род. 1977) — чешский боксёр

Искусство 
 Край (фильм) — фильм Алексея Учителя, Россия, 2010 год
 Край (фильм, Великобритания) — фильм Кэрол Морли, Великобритания, 2010 год
 Край (группа) — музыкальная группа
 Край — альбом российского музыканта Дельфина

Другое 
 Край многообразия — см. многообразие
 Край — оконечность чего-либо:
 Край — предел, конец (край моего терпения)
 Край — внешняя часть объекта, при этом слово обозначает не всякую границу объекта, а только открытую: край стакана — это именно верхняя, но не нижняя (соприкасающаяся с дном) граница стенки стакана
 Край — периферия, окраина (край леса, деревни)

См. также 
 Край Леса
 Край Рязанский
 Край света (значения)
 Край гибели
 Край катаров
 Край полосы поглощения
 Край тьмы
 Крайко
 Края

Примечания